Тип 97 или «97» - принятая в Вооруженных силах некоторых азиатских стран система цифровых шифров систем вооружения. В основном использовалась в Вооруженных силах Императорской Японии (год принятия на вооружение) и Народно-освободительной армии КНР

Императорская Япония 
В Вооруженных силах Императорской Японии шифром «97» обозначались системы вооружения, принятые на вооружение в 1937 г.

Сухопутные войска Императорской Японии

Стрелковое вооружение 
 Лёгкий пулемёт «97» 
 Противотанковое ружьё «97»
 Снайперская винтовка «97»

Бронетехника 
 Легкий танк «97»
 Средний танк«97» 
 Опытный танк «97»

Летательные аппараты 
 Истребитель «97»
 Легкий бомбардировщик «97» 
 Бомбардировщик «97» 
 Разведчик «97» 
 Военно-транспортный «97»

Артиллерийское вооружение 
 Миномёт «97» (81 мм)
 Химическая авиабомба «97» 
 Ручная граната «97»

ВМС Императорской Японии

Холодное оружие 
 Офицерский меч «97»

Летательные аппараты 
 Торпедоносец «97»
 Пикировшик «97»
 Разведчик «97» 
 Военно-транспортный «97» 
 Летающая лодка «97»

КНР

Сухопутные войска НОАК 
 БМП «Тип 97» (ZBD-97) 
 Ручной пулемёт «Тип 97»

Примечания